

Austria 
 Sankt Oswald – gmina w kraju związkowym Dolna Austria w powiecie Melk
 Sankt Oswald bei Freistadt – gmina targowa w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Freistadt
 Sankt Oswald bei Haslach – gmina w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Rohrbach
 Sankt Oswald bei Plankenwarth – gmina w kraju związkowym Styria, w powiecie Graz-Umgebung

Niemcy 
 Sankt Oswald – obszar wolny administracyjnie w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Freyung-Grafenau
 Sankt Oswald-Riedlhütte – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Freyung-Grafenau

Zobacz też 
 St. Oswald
 Święty Oswald